

Personen

Achternaam
De heilige Twee Ewalden, ook wel de Heilige Ewalden of Witte en Zwarte Ewald genoemd, christelijke martelaren uit de zevende eeuw
Paul Peter Ewald, pionier van de röntgendiffractie en kristallografie

Voornaam
Ewald von Kleist, Duits veldmaarschalk in de Tweede Wereldoorlog
Ewald Marggraff, Nederlands grootgrondbezitter
Ewald Mataré, Duits kunstenaar
Ewald Krolis, Surinaams musicus
Ewald Vanvugt, Nederlands auteur

Schip
Hr. Ms. Ewald, een Nederlandse hulpmijnenveger, 1939-1943